Чемпионат Эстонии по футболу 1937/38 — 17-й независимый чемпионат Эстонии по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 8 команд.

Чемпионом в четвертый раз стала «Эстония».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1937/38
Футбол в Европе в 1937 году
Футбол в Европе в 1938 году
1938 год в Эстонии
1937 год в Эстонии